Wilcox é o nome de condados dos Estados Unidos:
 Condado de Wilcox (Alabama)
 Condado de Wilcox (Geórgia)

Desambiguações de topônimos